Энугу:

 Энугу — город в Нигерии, административный центр одноимённого штата.
 Энугу — штат в южной Нигерии.
 Энугу Рейнджерс — нигерийский футбольный клуб из города Энугу.